Eudox de Cnidos, geòmetra, astrònom i metge grec
 Eudox, poeta còmic atenenc 
 Eudox de Rodes, historiador grec
 Eudox de Cízic, geògraf grec

Vegeu també 
 Eudoxi